Mistlberg ist der Name folgender Orte:

 Mistlberg (Gemeinde Kollerschlag), Ortschaft der Gemeinde Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mistlberg (Gemeinde Tragwein), Ortschaft der Gemeinde Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Mistlberg (Oberösterreichische Voralpen), Berg (772 m) südlich von Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich